Аві́ська дина́стія () — португальська династія, що правила Португальським королівством у 1385—1580 роках. Бічна гілка португальського Бургундського дому франкської династії Капетингів. Заснована великим магістром Авіського ордену Жуаном І, позашлюбним сином короля Педру I від коханки-галісійки Терези. Назва династії походить від Авіського ордену. Після вигасання батьківського дому Жуан виборов перемогу у війні за португальську спадщину (1382—1385) та відбив кастильську інтервенцію. Його нащадки сприяли розширенню португальських володінь в Африці та Атлантиці, давши початок Добі великих географічних відкриттів. Найбільшої слави династія досягла у XVI столітті, за правління королів Мануела І і Жуана ІІІ —  Португалія відкрила шлях до Індії й стала найбагатшою країною Європи. Загибель молодого короля Себаштіана в Марокко (1578) поставила під загрозу існування монаршого дому та самостійність країни. Трон перейшов до кардинала Енріке, який через перешкоди кастильців, не зміг отримати дозвіл Святого Престолу на розстриг і шлюб. Після смерті короля-кардинала в 1580 році династія вигасла, й за умовами Іберійської унії португальський престол зайняв кастильський король Феліпе II. Португалія перебувала під владою кастильських королів до 1640 року, коли браганський герцог Жуан, представник Браганського дому, бічної гілки Авіської династії, проголосив війну за незалежність Португалії, а себе — новим португальським королем Жуаном IV.

Назва 
 Аві́ська дина́стія () — від Авіського ордену, магістром якого був засновник династії Жуан I.
 Авіський дім () — так само.
 Жуа́нівська дина́стія () — від імені засновника Жуана І.
 Жуаніти, Жуа́новичі — так само.

Королі

Генеалогічне дерево

Скорочене 

Пояснення кольорів

Повне 

   
   ∞  
   
   *  ∞ 
  
  
   ∞ 
  
  
   ∞ 1)  2) 
 
 
    ∞  
  ∞  
  *  →  Ленкаштри
  
 
  
    ∞ 1) ; 2) ; 3) 
  
   ∞ 
  * 
  * 
 
 
 
 
 
 
 
  ∞  
    
  
 
 
 
   * 
 
 
  
   
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  ∞ 
   
  
  
  ∞ 
  
  
  
 *  ∞  →  Браганси
 * 

 — королі Португалії.
* — бастарди
∞ — шлюб

Родинні зв'язки 
 Барселонський дім
   ∞ 

 Браганський дім (бічна гілка Авіського дому)
  ∞ 

 Валуа
  

 Габсбурги
 
  ∞ 
 
  ∞ 
 
  ∞  

 Ланкастери: 
  ∞ 

 Перейри
  ∞ 

 Савойський дім (герцоги Савойї)
 

 Трастамарський дім (королі Кастилії, Арагону) : 
  ∞ 
 
 
  ∞ 
  ∞  
  ∞ 
  ∞ 

 Фарнезький дім (герцоги Парми)
  

 Між гілками Авіського дому
  ∞  
 
  ∞

Бічні гілки

Герби 
Королі Португалії й Алгарве, господарі Сеути та Гвінеї.

Усипальниці 
 Батальський монастир
 Монастир єронімітів

Джерела 
 Livermore H.V. History of Portugal. Cambridge: University Press, 1947.
 Livermore H.V. A New History of Portugal. Cambridge: University Press, 1969.

Посилання 

 

!
Королівські династії